Goltzstraße ist der Name folgender Straßen in Berlin:
 Goltzstraße (Berlin-Schöneberg) in Schöneberg, Bezirk Tempelhof-Schöneberg, benannt nach dem Lokalpolitiker Friedrich Goltz (1825–1888)
 Goltzstraße (Berlin-Lichtenrade) in Lichtenrade, Bezirk Tempelhof-Schöneberg, benannt nach dem preußischen Generalleutnant Karl Friedrich von der Goltz (1815–1901)
 Goltzstraße (Berlin-Spandau) in Spandau, benannt nach dem preußischen Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz (1843–1916)